Герцог Джузеппе Марио Азинари Росильон, маркиз ди Бернеццо и ди Кальвезана, сеньор ди Бельведере, ди Брига и ди Казаско (; 23 марта 1874 года, Пинероло, Королевство Италия — 4 июня 1943 года, Рим, Королевство Италия) — итальянский государственный деятель, военачальник.

Образование 
 1 октября 1887 года окончил Миланское военное училище.
 13 октября 1891 года окончил военную школу.
 C 19 октября 1905 года по 20 августа 1908 года обучался в Военном колледже.

Карьера 
С 1911 года по 1912 год — участвовал в Итало-турецкой войне.

С 1915 года по 1918 год — участвовал в Первой мировой войне.

С 22 января 1931 года по 23 марта 1940 года — первый генерал-адъютант Его Величества Короля.

25 марта 1939 года назначен сенатором Королевства Италия. Полномочия подтверждены 5 апреля 1939 года, присягу принял 17 апреля 1939 года.

С 23 марта 1940 года — первый почётный генерал-адъютант Его Величества Короля.

В Сенате, с 15 апреля 1940 года по 4 июня 1943 года, входил в состав Комиссии по оценке Верховного суда и комиссии по делам Вооружённых сил.

Воинское звание 
 генерал армейского корпуса (генерал-лейтенант) (17 сентября 1933 года)

Награды 
 Орден Святых Маврикия и Лазаря:
 Большой крест (15 января 1934 года)
 Командор (11 января 1931 года)
 Кавалер (13 сентября 1917 года)
 Орден Короны Италии:
 Большой крест (8 января 1930 года)
 Офицер (1 июня 1919 года)
 Кавалер (9 апреля 1916 года)
 Колониальный орден Звезды Италии:
 Большой крест (1 июня 1933 года)
 Великий офицер (27 октября 1932 года)
 Серебряная медаль «За воинскую доблесть»
 Бронзовая медаль «За воинскую доблесть» (дважды)
 Маврикианская медаль
 Медаль «В память объединения Италии»
 Большой крест ордена Пия IX (Святой Престол)
 другие награды

Ссылки 
 Биография на сайте Сената Италии

Сенаторы Итальянского королевства
Герцоги Италии
Маркизы Италии
Генералы Италии
Участники Первой мировой войны (Италия)
Первые почётные генерал-адъютанты (Италия)